Пандан — назва парних предметів.
 Пандан — рід тропічних рослин.
 Пандан — острів, у складі Філіппін.
 Пандан — місто в Індонезії, адміністративний центр округу Центральне Тапанулі провінції Північна Суматра.